Рон Грешнер (,  22 грудня 1954, Гудсайл, Саскачеван) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1971 року.

1974 року був обраний на драфті НХЛ під 32-м загальним номером командою «Нью-Йорк Рейнджерс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 17 років, захищав кольори команд «Нью-Йорк Рейнджерс» та «Провіденс Редс».

Нагороди та досягнення 
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1980.

Статистика

Посилання 
 

канадські хокеїсти
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Нью-Йорк Рейнджерс»
Німці Канади